Brainin (Брайнин, también Brainen, Brajnin, Braynen, Breinin) es el apellido ruso-judío y puede referirse a:

Boris Brainin (Sepp Österreicher, 1905-1996), poeta y traductor austriaco.
Danny Brainin (?-?), actor de película (Xtro, Yentl, El reportero de la calle 42).
David Brainin (1905-1942), pintor y bailarín francés, murió en Auschwitz.
Elisabeth Brainin (1949), psicoanalista y escritora científico austriaco.
Fritz (Frederick) Brainin (1913-1992), poeta austriaco-estadounidense.
Grégoire Brainin, (Moineau, 1933) poeta y filósofo francés.
Harald Brainin (1923-2006), poeta y escritor austriaco.
Jerome (Jerry) Brainin (1916-2000), compositor de jazz estadounidense, el autor de una canción The Night Has a Thousand Eyes.(1948), que se hizo un estándar de jazz.
Max Brainin (1909-2002), artista gráfico comercial austriaco-estadounidense.
Norbert Brainin (1923–2005), violinista austriaco-británico, el fundador de Amadeus Quarteto (:en: Amadeus Quartet).
Peter Brainin (1959), saxofonista y compositor de jazz estadounidense.
Reuben Brainin (1862–1939), publicista, biógrafo y figura pública hebreo.
Simon Brainin (1854-?), médico ruso-estadounidense y figura pública.
Teodor Brainin (1905-?), actor de película ruso, la película más conocida: Benya Krik. (1926)
Valeri Brainin (1948), musicólogo, gerente de música y poeta ruso-alemán.

Otra manera de escritura:
Bob Brainen (?), pinchadiscos estadounidense (:en: WFMU)
Raymond Breinin (1910-2000), pintor y diseñador ruso-estadounidense.
Zofia (Sofie, Sophie) Röhr-Brajnin (1861-1937), soprano polaco-alemán.